Слободяник Андрій Олександрович ( 1979) — адміністратор лабораторії Касперського
 Слободяник Вадим Павлович (1978—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Слободяник Віталій Євгенович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Слободяник Володимир Іванович ( 1976) — кандидат психологічних наук, заступник декана гуманітарного факультету Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
 Слободяник Геннадій Іванович (нар. 1964) — український науковець, доктор наук.
 Слободяник Гнат Якович (1902—1972) — український хімік, технолог будівництва.
 Слободяник Микола Семенович ( 1945) — український хімік-неорганік, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук.
 Слободяник Михайло Семенович (1949—2015) — український історик, доктор історичних наук, професор кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
 Слободяник Ніна Петрівна — українська радянська діячка, токар Смілянського машинобудівного заводу Черкаської області. Депутат Верховної Ради СРСР 9-го скликання.
 Слободяник Олександр Олександрович (1941—2008) — видатний українсько-американський піаніст.
 Слободяник Олена Модестівна — українська співачка (ліричне сопрано). Заслужена артистка УРСР (1982).
 Слободяник Юрій Михайлович (1990-2022) — старший лейтенант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

Українські прізвища